Osoby:
 David Kreps - amerykański matematyk
 Kamil Kreps - czeski hokeista

Zobacz też:
 Grebs
 Krebs